Lessing er et navn, som bæres af flere:

 Carl Friedrich Lessing
 Gotthold Ephraim Lessing – tysk digter (1729-1781)
 Julius Lessing
 Doris Lessing – britisk forfatter og Nobelpristager (1919-2013)